L'imprevisto (The Unexpected) – racconto di Jack London pubblicato nel 1906.
L'imprevisto – film muto del 1920 diretto da Mario Caserini
L'imprevisto (Hi, Nellie!) – film del 1934 diretto da Mervyn LeRoy
L'imprevisto – film del 1940 diretto da Giorgio Simonelli
L'imprevisto – film del 1961 diretto da Alberto Lattuada